Strada statale 48 – strada statale croata
 Strada statale 48 – strada statale polacca
 Strada statale 48 delle Dolomiti – strada statale italiana